Кастильбланко () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бадахос в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Сиберия. Занимает площадь 132 км². Население — 1156 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 207 км.

Покровителем города считается святой Кристобаль.

Фотографии

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
 Asociación Cultural de Castilblanco "La Alforja" 
 
 
 PSOE-Castilblanco

Города Бадахоса
Муниципалитеты Бадахоса